TDP steht für:
 Thermal Design Power, die typische Verlustleistung elektronischer Bauteile
 Thiamindiphosphat, auch Thiaminpyrophosphat, ein Phosphatester des Thiamins
 Time-Diffusion Synchronization Protocol, ein Zeitsynchronisierungsprotokoll für Netzwerke
 Torsade de pointes, einer klinischen Bezeichnung für eine Tachykardieform
 Trittschalldämmplatten, ein Bauteil zur Trittschalldämmung

TDP steht für folgende Parteien:
 Telugu Desam Party, eine indische Partei
 Toplumcu Demokrasi Partisi, eine Partei in der Türkischen Republik Nordzypern
 Türk Demokratik Partisi, eine Partei in Mazedonien

TdP steht für:
 Territoires de Progrès, eine Partei in Frankreich

TDP